Evoli, nome medievale della città di Eboli in Campania;
Castello d'Evoli, fortezza costruita nel XIV secolo a Castropignano;
d'Evoli o d'Eboli, famiglia nobile italiana, una delle sette grandi casate del Regno di Napoli.